Octa può riferirsi a: 
Octa (Ohio) – villaggio dell'Ohio (Stati Uniti)
Octa del Kent – antico sovrano del Kent (Regno Unito)
Okta – fenomeno meteorologico

La sigla OCTA può riferirsi a:
Orange County Transportation Authority 
Overseas Countries and Territories Association – Associazione dei paesi e territori d'oltremare
Tomografia ottica a radiazione coerente e angiografia o angio OCT (optical coherence tomography angiography) – esame diagnostico non invasivo dell'occhio